207e Infanteriedivisie (Duitse Rijk) - Duitse legereenheid
 207e Beveiligingsdivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 207e Kustdivisie - Italiaanse legereenheid